Eberhard von der Marck-Arenberg ist der Name folgender Personen:
 Eberhard I. von der Marck-Arenberg (1305–1387), Graf von Arenberg und Domherr
 Eberhard II. von der Marck-Arenberg († um 1454), Graf von Arenberg

Siehe auch:
 Eberhard von der Mark